Amerikai Egyesült Államok
 Mayfield (Arkansas)
 Mayfield (Baltimore)
 Mayfield (Delaware)
 Mayfield (Middletown, Delaware)
 Mayfield (Georgia)
 Mayfield (Kansas)
 Mayfield (Kentucky)
 Mayfield (község, New York)
 Mayfield (város, New York)
 Mayfield (Ohio)
 Mayfield (Oklahoma)
 Mayfield (Pennsylvania)
 Mayfield (Tennessee)
 Mayfield (Utah)
 Mayfield (Washington)
 Mayfield (Wisconsin)
 Ausztrália
 Mayfield (Queanbeyan–Palerang)
 Mayfield (Tasmania)
 Mayfield (Új-Dél-Wales)
 Egyesült Királyság
 Mayfield (Edinburgh)
 Mayfield (Midlothian)
 Mayfield (Staffordshire)
 Írország
 Mayfield (Cork)
 Kanada
 Mayfield (Edmonton)
 Mayfield (Új-Brunswick)
 Új-Zéland
 Mayfield (Canterbury)
Egyéb
 Mayfield, családnév
 Mayfield, vállalat